Masaru Inoue (jap. , Inoue Masaru) ist ein japanischer Astronom.

Er ist ein profilierter Asteroidenentdecker, der bis heute (Stand Jan. 2010) 12 Asteroiden entdeckte.

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Japaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann